

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa 

 Gołaczów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Lewin Kłodzki 
 Gołaczów – przysiółek wsi Konradówka w woj. dolnośląskim, w pow. legnickim, w gminie Chojnów